Calisia – łacińska nazwa Kalisii, miejscowości wzmiankowanej przez Klaudiusza Ptolemeusza
 Calisia – łacińska nazwa Kalisza
 Calisia – Fabryka Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu
 Calisia Kalisz – klub sportowy założony w 1937 w Kaliszu
 MKS Kalisz – polska kobieca drużyna siatkarska w Kaliszu